Declinazione – in astronomia, una delle coordinate equatoriali che serve, insieme all'ascensione retta, per determinare l'altezza di un astro sulla sfera celeste
 Declinazione – in linguistica, flessione del sostantivo e di altre categorie grammaticali, secondo genere, numero o caso
 Declinazione magnetica – in scienze della Terra, valore dell'angolo sul piano orizzontale tra la direzione dell'ago magnetico e la direzione del meridiano del luogo